Hierba sajuanera puede referirse a:
El nombre común de la planta Galium verum.
El nombre común de la planta Sedum forsterianum.
El nombre común de la planta '''''Verbascum rotundifolium.